Schlämme bezeichnet:

 eine feinkörnige Suspension anorganischen oder organischen Materials, siehe Schlamm
 eine feststoffreiche, breiige Oberflächenbeschichtung, siehe Schlämme (Beschichtung)

Siehe auch:
 Schlemme
 Schlämmen